Аманадойч (; также — колониальный немецкий, Kolonie-Deutsch) — язык, диалект немецкого языка, принадлежащий к западно-средненемецкой группе верхненемецких диалектов. С 50-х годов XIX века употребляется в области колонии Амана, штат Айова, США. Поселения колонии были основаны радикально-пиетистическими эмигрантами из некоторых немецкоязычных стран, прежде всего, из земли Гессен. Они взяли в основу своего языка гессенский диалект и сумели его сохранить. Будучи инспирационистами, они практически не имели контактов с окружающим их миром, что позволило их языку оставаться свободным от всяких влияний извне вплоть до 1930-х годов. После этого времени в силу различных причин жители колонии сместились ближе к внешнему миру.

Литература 

 Lawrence L. Rettig Grammatical structures in Amana German. Dissertation at the University  of Iowa, 1970.
 Liffring-Zug J. Life in Amana: reporters' views of the communal way, 1867 - 1935. Iowa City, 1998.
 Putnam M. T. Anaphors  in  contact:  The  distribution  of intensifiers  and  reflexives in Amana German in "Studies on German-language islands". Amsterdam et al., 2011.
 Webber P. E. Kolonie-Deutsch: Life and Language in Amana. Ames, 2006.

Средненемецкие диалекты
Немецкие диалекты в США
Контактные языки на немецкой основе
Айова